Andonian ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Andonian (geb. 1952), US-amerikanische Opernsängerin (Mezzosopran), verheiratet mit Hilary Griffiths
 Aram Andonian (1875–1951), armenischer Schriftsteller, Historiker und Journalist
 Gaël Andonian (geb. 1995), französischer Fußballspieler